Six Nations 2016 war die 17. Ausgabe des jährlichen Rugby-Union-Turniers Six Nations (mit allen Vorgängerturnieren seit 1883 die insgesamt 122. Ausgabe). An fünf Wochenenden traten vom 6. Februar bis zum 19. März 2016 die Nationalmannschaften von England, Frankreich, Irland, Italien, Schottland und Wales in 15 Spielen gegeneinander an.

Das Turnier gewann England, das mit Siegen gegen alle anderen Teams zum 13. Mal den Grand Slam schaffte (erstmals nach 2003).

Teilnehmer

Tabelle

Ergebnisse

Erste Runde

Zweite Runde

Dritte Runde

Vierte Runde

Fünfte Runde

Statistik

Meiste erzielte Versuche

Meiste erzielte Punkte

Weblinks 
 Website von Six Nations

Rugby 2016
2016